

Дембськ — село в гміні Бельськ Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Дембськ — село в гміні Шидлово Млавського повіту Мазовецького воєводства
 Дембськ — село в гміні Журомін Журомінського повіту Мазовецького воєводства